Origin amerikai death metal együttes.
 Origin az Electronic Arts cég digitális disztribúciós rendszere.
 Dragon Age: Origins című videójáték, mely magyarul Dragon Age: Vérvonalak néven került a boltokba.
 X-Men Origins: Wolverine című film, mely magyar forgalmazásban az X-Men kezdetek: Farkas nevet kapta.

de:Ursprung